Jundiá (Alagoas), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Jundiá (Rio Grande do Norte), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte